Qualificazioni di pallavolo femminile ai Giochi della XXXI Olimpiade - Mondiale – relativo al girone A
 Qualificazioni di pallavolo femminile ai Giochi della XXXI Olimpiade - Mondiale – relativo al girone B